Bufor – czwarty album studyjny polskiego rapera Jana-Rapowanie. Wydawnictwo ukazało się 11 marca 2022 roku nakładem wytwórni muzycznej SBM Label.

Album dotarł na pierwsze miejsce na liście sprzedażowej OLiS (sprzedaż w okresie 11–17 marca 2022) i w czerwcu 2022 osiągnął status złotej płyty.

Na płycie gościnnie udzielili się: Kortez, Kinny Zimmer, Kaz Bałagane, KęKę, Paluch, Sokół i Misia Furtak.

Jest to pierwsza legalna płyta Jana-rapowanie w której za produkcję nie odpowiada producent NOCNY.￼

Lista utworów 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka
  Bufor w serwisie Spotify, spotify.com.
  Bufor w serwisie Tidal, tidal.com.

Albumy SBM Label
Albumy numer jeden w Polsce
Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2022